

Ромашки — село, Мінська область, Мядельський район

Ромашки — село в гміні Россош Більського повіту Люблінського воєводства

Ромашки — хутір в Ленінградському районі Краснодарського краю

Села:
 Ромашки — Запорізька область, Мелітопольський район
 Ромашки — Київська область, Миронівський район
 Ромашки — Київська область, Білоцерківський район
 Ромашки — Кіровоградська область, Компаніївський район

 Ромашки — колишнє село Лохвицького району Полтавської області, зняте з обліку 17 травня 1988 року

Див. також 
 Ромашка